En Pologne, Bronisławów est le nom de :

dans la voïvodie de Łódź
 Bronisławów, village du powiat de Kutno
 Bronisławów, village du powiat de Piotrków 
 Bronisławów, village du powiat de Rawa 
 Bronisławów, village du powiat de Sieradz 
 Bronisławów, village du powiat de Tomaszów 
 Bronisławów, village du powiat de Zgierz 

dans la voïvodie de Mazovie
 Bronisławów, village du powiat de Białobrzegi
 Bronisławów, village du powiat de Grodzisk Mazowiecki 
 Bronisławów, village du powiat de Lipsko 
 Bronisławów, village du powiat de Piaseczno 
 Bronisławów, village du powiat de Żyrardów 
 Bronisławów, village de la gmina de Błędów 
 Bronisławów, village de la gmina de Jasieniec

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Bronisławów, village